

Cinema 

 Love Again –  film di James C. Strouse del 2023

Musica 
 Love Again – singolo di Alok del 2021
 Love Again – singolo di Dua Lipa del 2021